Maxa ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Maxa (* 1997), österreichischer Eishockeyspieler
 František Maxa (1923–2021), tschechoslowakischer Sportschütze